Les Icehawks de Milton sont une équipe junior de hockey sur glace de Milton, Ontario au Canada.

Saison par Saison

Références 

Club de hockey sur glace en Ontario